Това е списък на най-високите /над 2000 m/ планини, с техните върхове-първенци по надморска височина - на територията на Гърция.